Fiss steht für:
 Fiss, Gemeinde im Bezirk Landeck im Bundesland Tirol in Österreich

Siehe auch
 Fiß
 Fis
 Fisser
 Viss